Antoni Kazimierz Ostrowski  (1713–1784) – arcybiskup gnieźnieński, a wcześniej biskup włocławski (1763–1776)
 Antoni Jan Ostrowski (1782–1845) – szlachcic, generał
 Antoni Ostrowski (1767–1825) – prawnik, sędzia, poseł
 Antoni Ostrowski ps. „Bieliński” (1890–1918) – oficer Legionów Polskich i Wojska Polskiego, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Antoni Ostrowski (1896–1924) – porucznik gospodarczy Wojska Polskiego, żołnierz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Uwagi

Przypisy